

Aziende 
 ATES – azienda italiana a partecipazione statale di componentistica elettronica ed elettromeccanica

Persone 
 Necati Ateş – ex calciatore turco, centrocampista o attaccante
 Roscoe Ates – attore statunitense
 Seyran Ateş – avvocato e femminista musulmanna tedesca
 Utku Ateş – attore e modello turco